Табарка:

 Табарка — прибрежный город в северо-западном Тунисе.
 Табарка — остров в Средиземном море, в составе королевства Испания.
 Табарка (приток Миасса) — река в Российской Федерации, протекает в Курганской области, Челябинской области. 
 Табарка (приток Улемы) — река в России, протекает в Республике Татарстан, Чувашской Республике, Ульяновской области.